Совіньї́-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 45 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 309 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 764,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совіньї-ле-Буа - Сайт мерії
 Совіньї-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Совіньї-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совіньї-ле-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совіньї-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совіньї-ле-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна